.ts est un format de fichier utilisé en informatique par plusieurs éléments :
 MPEG Transport Stream (MPEG-TS), un format conteneur pour la télévision numérique,
 TypeScript, un sur-ensemble du langage de programmation JavaScript.